Anđela Bulatović (1987) – pallamanista montenegrina
 Darko Bulatović (1989) – calciatore montenegrino
 Katarina Bulatović (1984) – pallamanista montenegrina
 Miodrag Bulatović (1930-1991) – romanziere e drammaturgo serbo
 Momir Bulatović (1959-2019) – politico montenegrino
 Nikola Bulatović (1971) – ex cestista montenegrino